Список видов чешуекрылых Новой Зеландии включает все виды чешуекрылых (Lepidoptera, все моли, ночные и дневные бабочки), обитающих в Новой Зеландии. Список состоит из биноменов (двухсловных названий, состоящих из сочетания имени рода и имени вида) и указанных рядом с ними имени учёного, впервые описавшего данный таксон, и года, в котором это произошло.

Список

Булавоусые бабочки 
 Tiramula hamatus hamatus Macleay, 1826
 Junonia villida calybe Godart, 1819
 Vanessa kershawi McCoy, 1868
 Percnodaimon pluto Butler, 1876
 Hypolimnas bolina nerina Fabricius, 1775
 Lycaena boldenarum (Lycaena boldenarum boldenarum White, 1862, Lycaena boldenarum caerulaea Salmon, 1946, Lycaena boldenarum ianthina Salmon, 1946 )
 Erebiola butleri Fereday, 1879
 Vanessa gonerilla ida Alfken, 1899
 Zizina labradus labradus (Godart, 1824)
 Lycaena salustius Fabricius, 1793 
 Catopsilia pomona pomona Fabricius, 1775
 Melanitis leda bankia Fabricius, 1775
 Lycaena feredayi Bates, 1867
 Dodonidia helmsii Butler, 1884
 Zizina otis (Fabricius, 1787)
 Danaus chrysippus petilia Stoll, 1790
 Lampides boeticus (Linnaeus, 1767)
 Danaus plexippus plexippus Linnaeus, 1758
 Vanessa gonerilla gonerilla Fabricius, 1775
 Lycaena rauparaha Fereday, 1877
 Oreixenica lathionella herceus Waterhouse and Lyell, 1914
 Pieris rapae rapae Linnaeus, 1758 
 Opsiphanes cassina Felder and Felder, 1862
 Zizina otis oxleyi (Felder and Felder, 1865)
 Opsiphanes tamarindi Felder and Felder, 1861
 Argyrophenga antipodum Doubleday, 1845
 Argyrophenga harrisi Craw, 1978
 Argyrophenga janitae Craw, 1978
 Vanessa itea Fabricius, 1775

Arctiidae 
 Metacrias erichrysa Meyrick, 1886
 Metacrias huttoni Butler, 1879
 Metacrias strategica Hudson, 1889
 Nyctemera amica (Senecio moth; Magpie moth) White, 1841
 Nyctemera annulata (Magpie moth) Boisduval, 1832 
 Tyria jacobaeae (Cinnabar moth) (Linnaeus, 1758)
 Utetheisa lotrix lotrix (Crotalaria moth) Cramer, 1777
 Utetheisa pulchelloides vaga Jordan, 1939

Batrachedridae 
 Batrachedra agaura Meyrick, 1901
 Batrachedra arenosella (Coconut moth) Walker, 1864
 Batrachedra astricta Philpott, 1930
 Batrachedra eucola Meyrick, 1889
 Batrachedra filicicola Meyrick, 1917
 Batrachedra litterata Philpott, 1928
 Batrachedra psithyra Meyrick, 1889
 Batrachedra tristicta Meyrick, 1901

Blastobasidae 
 Blastobasis tarda Meyrick, 1902
 Oegoconia caradjai Popescu-Gorj and Capuse, 1965

Bombycidae 
 Bombyx mori (Domesticated silkmoth) Linnaeus, 1758

Carposinidae 
 Campbellana attenuata Salmon and Bradley, 1956
 Ctenarchis cramboides Dugdale, 1995
 Glaphyrarcha euthrepta Meyrick, 1938
 Carposina adreptella (Walker, 1864)
 Carposina canescens Philpott, 1930
 Carposina contactella (Walker, 1866)
 Carposina cryodana (Meyrick, 1885)
 Carposina epomiana (Meyrick, 1885)
 Carposina eriphylla (Meyrick, 1888)
 Carposina exochana (Meyrick, 1888)
 Carposina gonosemana (Meyrick, 1882)
 Carposina ignobilis Philpott, 1930
 Carposina iophaea (Meyrick, 1907)
 Carposina literata (Philpott, 1930)
 Carposina maculosa (Philpott, 1927)
 Carposina morbida (Meyrick, 1912)
 Carposina philpotti hudsoni (Dugdale, 1988)
 Carposina philpotti philpotti (Dugdale, 1971)
 Carposina rubophaga (New Zealand raspberry budmoth) (Dugdale, 1988)
 Carposina sanctimonea (Clarke, 1926)
 Carposina sarcanthes (Meyrick, 1918)
 Coscinoptycha improbana (Australian guava moth) Meyrick, 1881
 Paramorpha marginata (Philpott, 1931)

Choreutidae 
 Asterivora albifasciata Philpott, 1924
 Asterivora analoga Meyrick, 1912
 Asterivora antigrapha Meyrick, 1911
 Asterivora barbigera Meyrick, 1915
 Asterivora chatuidea Clarke, 1926
 Asterivora colpota Meyrick, 1911
 Asterivora combinatana Walker, 1863
 Asterivora exocha Meyrick, 1907
 Asterivora fasciata Philpott, 1930
 Asterivora inspoliata Philpott, 1930
 Asterivora iochondra Meyrick, 1911
 Asterivora marmarea Meyrick, 1888
 Asterivora microlitha Meyrick, 1888
 Asterivora ministra Meyrick, 1912
 Asterivora nivescens Philpott, 1926
 Asterivora oleariae Dugdale, 1979
 Asterivora symbolaea Meyrick, 1888
 Asterivora tillyardi Philpott, 1924
 Asterivora tristis Philpott, 1930
 Asterivora urbana Clarke, 1926
 Tebenna micalis (Small thistle moth) (Mann, 1857)

Coleophoridae 
 Coleophora alcyonipennella (Clover case-bearer; Small clover case-bearer) Kollar, 1832
 Coleophora mayrella (Metallic coleophora moth) Huebner, [1813]
 Coleophora versurella Zeller, 1849

Copromorphidae 
 Isonomeutis amauropa Meyrick, 1888
 Isonomeutis restincta Meyrick, 1923
 Phycomorpha metachrysa Meyrick, 1914

Cosmopterigidae 
 Anatrachyntis apparitella Walker, 1864
 Circoxena ditrocha Meyrick, 1916
 Cosmopterix attenuatella (Walker, 1864)
 Limnaecia phragmitella (Shy cosmet moth) Stainton, 1851
 Microcolona characta Meyrick, 1897
 Microcolona limodes Meyrick, 1897
 Pyroderces aellotricha Meyrick, 1889
 Pyroderces anarithma Meyrick, 1889
 Pyroderces deamatella Walker, 1864
 Thectophila acmotypa Meyrick, 1927

Cossidae 
 Endoxyla cinereus (Tepper, 1890)

Crambidae 
 Achyra affinitalis (Cotton web spinner) (Lederer, 1863)
 Angustalius malacelloides (Bleszynski, 1955)
 Antiscopa acompa Meyrick, 1885
 Antiscopa elaphra Meyrick, 1885
 Antiscopa epicomia Meyrick, 1885
 Clepsicosma iridia Meyrick, 1888
 Culladia strophaea (Meyrick, 1905)
 Deana hybreasalis (Walker, 1859)
 Eudonia alopecias Meyrick, 1901
 Eudonia aspidota Meyrick, 1885
 Eudonia asterisca Meyrick, 1885
 Eudonia atmogramma Meyrick, 1915
 Eudonia axena Meyrick, 1885e
 Eudonia bisinualis Hudson, 1928
 Eudonia cataxesta Meyrick, 1885
 Eudonia chalara Meyrick, 1901
 Eudonia characta Meyrick, 1885
 Eudonia chlamydota Meyrick, 1885
 Eudonia choristis Meyrick, 1907
 Eudonia colpota Meyrick, 1888
 Eudonia critica Meyrick, 1885
 Eudonia crypsinoa Meyrick, 1885
 Eudonia cymatias Meyrick, 1885
 Eudonia cyptastis Meyrick, 1909
 Eudonia deltophora Meyrick, 1885
 Eudonia dinodes Meyrick, 1885
 Eudonia dochmia Meyrick, 1905
 Eudonia epicremna Meyrick, 1885
 Eudonia feredayi Knaggs, 1867
 Eudonia gressitti Munroe, 1964
 Eudonia gyrotoma Meyrick, 1909
 Eudonia hemicycla Meyrick, 1885
 Eudonia hemiplaca Meyrick, 1889
 Eudonia legnota Meyrick, 1885
 Eudonia leptalaea Meyrick, 1885
 Eudonia leucogramma Meyrick, 1885
 Eudonia linealis Walker, 1866
 Eudonia locularis Meyrick, 1912
 Eudonia luminatrix Meyrick, 1909
 Eudonia manganeutis Meyrick, 1885
 Eudonia melanaegis Meyrick, 1885
 Eudonia meliturga Meyrick, 1905
 Eudonia microphthalma Meyrick, 1885
 Eudonia minualis Walker, 1866
 Eudonia octophora Meyrick, 1885
 Eudonia oculata Philpott, 1927
 Eudonia oreas Meyrick, 1885
 Eudonia organaea Meyrick, 1901
 Eudonia pachyerga Meyrick, 1927
 Eudonia paltomacha Meyrick, 1885
 Eudonia periphanes Meyrick, 1885
 Eudonia philerga Meyrick, 1885
 Eudonia philetaera Meyrick, 1885
 Eudonia pongalis Felder and Rogenhofer, 1875
 Eudonia psammitis campbellensis Munroe, 1964
 Eudonia Eudonia psammitis psammitis Meyrick, 1885
 Eudonia quaestoria Meyrick, 1929
 Eudonia rakaiaensis Knaggs, 1867
 Eudonia sabulosella Walker, 1863
 Eudonia steropaea Meyrick, 1885
 Eudonia subditella Walker, 1866
 Eudonia submarginalis Walker, 1863
 Eudonia thyridias Meyrick, 1905
 Eudonia torodes Meyrick, 1901
 Eudonia triclera Meyrick, 1905
 Eudonia trivirgata Felder and Rogenhofer, 1875
 Eudonia ustiramis Meyrick, 1931
 Eudonia xysmatias Meyrick, 1907
 Eudonia zophoclaena Meyrick, 1923
 Exsilirarcha graminea Salmon and Bradley, 1956
 Gadira acerella Walker, 1866
 Gadira leucophthalma Meyrick, 1883
 Gadira petraula Meyrick, 1883
 Glaucocharis auriscriptella Walker, 1864
 Glaucocharis bipunctella Walker, 1866
 Glaucocharis chrysochyta Meyrick, 1883
 Glaucocharis elaina Meyrick, 1883
 Glaucocharis epiphaea Meyrick, 1885
 Glaucocharis harmonica Meyrick, 1888
 Glaucocharis helioctypa Meyrick, 1883
 Glaucocharis holanthes Meyrick, 1885
 Glaucocharis interrupta Felder and Rogenhofer, 1875
 Glaucocharis lepidella Walker, 1866
 Glaucocharis leucoxantha Meyrick, 1883
 Glaucocharis metallifera Butler, 1877
 Glaucocharis microdora Meyrick, 1905
 Glaucocharis parorma Meyrick, 1924
 Glaucocharis planetopa Meyrick, 1923
 Glaucocharis pyrsophanes Meyrick, 1883
 Glaucocharis selenaea Meyrick, 1885
 Glaucocharis stella Meyrick, 1938
 Heliothela atra (Butler, 1877)
 Hellula hydralis (Cabbage centre grub) Guenee, 1854
 Hellula undalis (Cabbage webworm; Old World webworm) Fabricius, 1781
 Hygraula nitens (Pond moth; Australian water moth) (Butler, 1880)
 Kupea electilis Philpott, 1930
 Maoricrambus oncobolus (Meyrick, 1885)
 Musotima aduncalis Felder and Rogenhofer, 1875
 Musotima nitidalis Walker, 1866
 Orocrambus abditus Philpott, 1924
 Orocrambus aethonellus Meyrick, 1883
 Orocrambus angustipennis Zeller, 1877
 Orocrambus apicellus Zeller, 1863
 Orocrambus callirrhous Meyrick, 1883
 Orocrambus catacaustus Meyrick, 1885
 Orocrambus clarkei clarkei Philpott, 1930
 Orocrambus clarkei eximia Salmon, 1946
 Orocrambus corruptus Butler, 1877
 Orocrambus crenaeus Meyrick, 1885
 Orocrambus cultus Philpott, 1917
 Orocrambus cyclopicus Meyrick, 1883
 Orocrambus dicrenellus Meyrick, 1883
 Orocrambus enchophorus Meyrick, 1885
 Orocrambus ephorus Meyrick, 1885
 Orocrambus flexuosellus Doubleday in White and Doubleday, 1843
 Orocrambus fugitivellus Hudson, 1950
 Orocrambus geminus Patrick, 1991
 Orocrambus haplotomus Meyrick, 1883
 Orocrambus harpophorus Meyrick, 1883
 Orocrambus heliotes Meyrick, 1888
 Orocrambus heteraulus Meyrick, 1905
 Orocrambus horistes Meyrick, 1902
 Orocrambus isochytus Meyrick, 1888
 Orocrambus jansoni Gaskin, 1975
 Orocrambus lectus Philpott, 1929
 Orocrambus lewisi Gaskin, 1975
 Orocrambus lindsayi Gaskin, 1975
 Orocrambus machaeristes Meyrick, 1905
 Orocrambus melampetrus Purdie, 1884
 Orocrambus melitastes Meyrick, 1909
 Orocrambus mylites Meyrick, 1888
 Orocrambus oppositus Philpott, 1915
 Orocrambus ordishi Gaskin, 1975
 Orocrambus ornatus Philpott, 1927
 Orocrambus paraxenus Meyrick, 1885
 Orocrambus philpotti Gaskin, 1975
 Orocrambus punctellus Hudson, 1950
 Orocrambus ramosellus Doubleday in White and Doubleday, 1843
 Orocrambus scoparioides Philpott, 1914
 Orocrambus scutatus Philpott, 1917
 Orocrambus simplex Butler, 1877
 Orocrambus siriellus Meyrick, 1883
 Orocrambus sophronellus Meyrick, 1885
 Orocrambus thymiastes Meyrick, 1901
 Orocrambus tritonellus Meyrick, 1885
 Orocrambus tuhualis Felder and Rogenhofer, 1875
 Orocrambus ventosus Meyrick, 1920
 Orocrambus vittellus Doubleday in White and Doubleday, 1843
 Orocrambus vulgaris Butler, 1877
 Orocrambus xanthogrammus Meyrick, 1883
 Proternia philocapna Meyrick, 1884
 Proteroeca comastis Meyrick, 1884
 Protyparcha scaphodes Meyrick, 1909
 Sceliodes cordalis (Eggfruit caterpillar) (Doubleday in White and Doubleday, 1843)
 Spoladea recurvalis (Fabricius, 1775)
 Tauroscopa gorgopis Meyrick, 1888
 Tauroscopa notabilis Philpott, 1923
 Tauroscopa trapezitis Meyrick, 1905
 Tawhitia glaucophanes Meyrick, 1907
 Tawhitia pentadactyla Zeller, 1863
 Udea adversa Philpott, 1917
 Udea antipodea Salmon in Salmon and Bradley, 1956
 Udea daiclesalis Walker, 1859
 Udea flavidalis Doubleday in White and Doubleday, 1843
 Udea marmarina Meyrick, 1884
 Udea notata Butler, 1879
 Udea pantheropa Meyrick, 1902
 Uresiphita maorialis (Felder and Rogenhofer, 1875)

Ctenuchidae 
 Antichloris viridis (Satin stowaway; Banana moth) Druce, 1884

Depressariidae 
 Cryptolechia rhodobapta Meyrick, 1923
 Cryptolechia semnodes Meyrick, 1911
 Donacostola notabilis (Philpott, 1928)
 Eutorna caryochroa Meyrick, 1889
 Eutorna inornata Philpott, 1927
 Eutorna phaulocosma Meyrick, 1906
 Eutorna symmorpha Meyrick, 1889
 Heliostibes vibratrix Meyrick, 1927
 Nymphostola galactina (Felder and Rogenhofer, 1875)
 Proteodes carnifex Butler, 1877
 Proteodes clarkei Philpott, 1926
 Proteodes melographa Meyrick, 1927
 Proteodes profunda Meyrick, 1905
 Proteodes smithi Howes, 1946

Elachistidae 
 Cosmiotes archaeonoma Meyrick, 1889
 Cosmiotes exaula Meyrick, 1889
 Cosmiotes helonoma Meyrick, 1889
 Cosmiotes laqueorum Dugdale, 1971
 Cosmiotes ochroleuca Meyrick, 1923
 Cosmiotes ombrodoca Meyrick, 1889
 Cosmiotes watti Philpott, 1924
 Elachista eurychora Meyrick, 1919
 Elachista galatheae antipodensis Dugdale, 1971
 Elachista galatheae galatheae Viette, 1954
 Elachista gerasmia Meyrick, 1889
 Elachista hookeri Dugdale, 1971
 Elachista melanura Meyrick, 1889
 Elachista napaea Philpott, 1930
 Elachista plagiaula Meyrick, 1938
 Elachista pumila Dugdale, 1971
 Elachista sagittifera Philpott, 1927
 Elachista thallophora Meyrick, 1889

Epermeniidae 
 Thambotricha vates Meyrick, 1922

Galacticidae 
 Tanaoctena dubia Philpott, 1931

Gelechiidae 
 Anarsia dryinopa Lower, 1897
 Anisoplaca achyrota Meyrick, 1886
 Anisoplaca acrodactyla Meyrick, 1907
 Anisoplaca cosmia Bradley, 1956
 Anisoplaca fraxinea Philpott, 1928
 Anisoplaca ptyoptera Meyrick, 1886
 Aristotelia paradesma (Meyrick, 1886)
 Athrips zophochalca (Meyrick, 1918)
 Biloba subsecivella (Zeller, 1852)
 Chrysoesthia drurella (Fabricius, 1775)
 Epiphthora melanombra Meyrick, 1888
 Epiphthora nivea Philpott, 1930
 Hierodoris insignis Philpott, 1926
 Hierodoris atychioides Butler, 1877
 Hierodoris bilineata Salmon, 1948
 Hierodoris callispora Meyrick, 1912
 Hierodoris chlorobela Meyrick, 1921
 Hierodoris electrica Meyrick, 1889
 Hierodoris eremita Philpott, 1930
 Hierodoris frigida Philpott, 1923
 Hierodoris illita Felder and Rogenhofer, 1875
 Hierodoris iophanes Meyrick, 1912
 Kiwaia aerobatis Meyrick, 1924
 Kiwaia brontophora Meyrick, 1886
 Kiwaia caerulaea Hudson, 1925
 Kiwaia calaspidea Clarke, 1934
 Kiwaia cheradias Meyrick, 1909
 Kiwaia contraria Philpott, 1930
 Kiwaia dividua Philpott, 1921
 Kiwaia eurybathra Meyrick, 1931
 Kiwaia glaucoterma Meyrick, 1911
 Kiwaia heterospora Meyrick, 1924
 Kiwaia hippeis Meyrick, 1901
 Kiwaia jeanae Philpott, 1930
 Kiwaia lapillosa Meyrick, 1924
 Kiwaia lenis Philpott, 1929
 Kiwaia lithodes Meyrick, 1886
 Kiwaia matermea Povolny, 1974
 Kiwaia monophragma Meyrick, 1886
 Kiwaia neglecta Philpott, 1924
 Kiwaia parapleura Meyrick, 1886
 Kiwaia parvula Philpott, 1930
 Kiwaia pharetria Meyrick, 1886
 Kiwaia plemochoa Meyrick, 1916
 Kiwaia pumila Philpott, 1928
 Kiwaia schematica Meyrick, 1886
 Kiwaia thyraula Meyrick, 1886
 Megacraspedus calamogonus Meyrick, 1886
 Phthorimaea operculella (Potato tuber moth; Tobacco splitworm) (Zeller, 1873)
 Sitotroga cerealella (Angoumois grain moth) (Olivier, 1789)
 Symmetrischema tangolias (South American potato tuber moth; Andean potato tuber moth; Tomato stemborer) (Gyen, 1913)
 Thiotricha lindsayi Philpott, 1927
 Thiotricha oleariae Hudson, 1928
 Thiotricha tetraphala Meyrick, 1886
 Thiotricha thorybodes Meyrick, 1886

Geometridae 
 Adeixis griseata (Hudson, 1903)
 Anachloris subochraria (Doubleday in White and Doubleday, 1843)
 Aponotoreas anthracias Meyrick, 1884
 Aponotoreas dissimilis Philpott, 1914
 Aponotoreas incompta Philpott, 1918
 Aponotoreas insignis Butler, 1877
 Aponotoreas orphnaea Meyrick, 1884
 Aponotoreas synclinalis Hudson, 1903
 Aponotoreas villosa Philpott, 1917
 Arctesthes catapyrrha Butler, 1877
 Arctesthes siris Hudson, 1908
 Asaphodes abrogata Walker, 1862
 Asaphodes adonis Hudson, 1898
 Asaphodes aegrota Butler, 1879
 Asaphodes albalineata Philpott, 1915
 Asaphodes aphelias Philpott, 1921
 Asaphodes beata Butler, 1877
 Asaphodes camelias Meyrick, 1888
 Asaphodes campbellensis Dugdale, 1964
 Asaphodes cataphracta Meyrick, 1884
 Asaphodes chionogramma Meyrick, 1884
 Asaphodes chlamydota Meyrick, 1884
 Asaphodes chlorocapna Meyrick, 1925
 Asaphodes cinnabari Howes, 1912
 Asaphodes citroena Clarke, 1934
 Asaphodes clarata Walker, 1862
 Asaphodes cosmodora Meyrick, 1888
 Asaphodes declarata Prout, 1914
 Asaphodes dionysias Meyrick, 1907
 Asaphodes exoriens Prout, 1912
 Asaphodes frivola Meyrick, 1913
 Asaphodes glaciata Hudson, 1925
 Asaphodes helias Meyrick, 1884
 Asaphodes ida Clarke, 1926
 Asaphodes imperfecta Philpott, 1905
 Asaphodes limonodes Meyrick, 1888
 Asaphodes mnesichola Meyrick, 1888
 Asaphodes nephelias Meyrick, 1884
 Asaphodes obarata Felder and Rogenhofer, 1875
 Asaphodes omichlias Meyrick, 1884b
 Asaphodes oraria Philpott, 1903
 Asaphodes oxyptera Hudson, 1909
 Asaphodes peripheraea Meyrick, 1905
 Asaphodes philpotti Prout, 1927
 Asaphodes prasinias Meyrick, 1884
 Asaphodes prymnaea Meyrick, 1911
 Asaphodes recta Philpott, 1905
 Asaphodes sericodes Meyrick, 1915
 Asaphodes stephanitis Meyrick, 1907
 Asaphodes stinaria Guenee, 1868
 Austrocidaria anguligera Butler, 1879
 Austrocidaria arenosa Howes, 1911
 Austrocidaria bipartita Prout, 1958
 Austrocidaria callichlora Butler, 1879
 Austrocidaria cedrinodes Meyrick, 1911
 Austrocidaria gobiata Felder and Rogenhofer, 1875
 Austrocidaria haemophaea Meyrick, 1925
 Austrocidaria lithurga Meyrick, 1911
 Austrocidaria parora Meyrick, 1885
 Austrocidaria praerupta Philpott, 1918
 Austrocidaria prionota Meyrick, 1884
 Austrocidaria similata Walker, 1862
 Austrocidaria stricta Philpott, 1915
 Austrocidaria umbrosa Philpott, 1917
 Austrocidaria venustatis Salmon, 1946 
 Cephalissa siria Meyrick, 1884
 Chalastra aristarcha Meyrick, 1892
 Chalastra ochrea Howes, 1911
 Chalastra pellurgata Walker, 1862
 Chloroclystis filata (Filata moth) Guenee, 1857
 Chloroclystis impudicis Dugdale, 1964
 Chloroclystis inductata Walker, 1862
 Chloroclystis lichenodes Purdie, 1887
 Chloroclystis nereis Meyrick, 1888
 Chloroclystis sphragitis Meyrick, 1888
 Chloroclystis testulata (Pome looper) Guenee, 1857
 Cleora scriptaria (Walker, 1860)
 Dasyuris anceps anceps Butler, 1877
 Dasyuris anceps grisescens Prout, 1939
 Dasyuris austrina Philpott, 1928
 Dasyuris callicrena Meyrick, 1884
 Dasyuris catadees Prout, 1939
 Dasyuris enysii Butler, 1877
 Dasyuris fulminea Philpott, 1915
 Dasyuris hectori Butler, 1877
 Dasyuris leucobathra Meyrick, 1911
 Dasyuris micropolis Meyrick, 1929
 Dasyuris octans Hudson, 1923
 Dasyuris partheniata Guenee, 1868
 Dasyuris pluviata Hudson, 1928
 Dasyuris strategica Meyrick, 1884
 Dasyuris transaurea Howes, 1912 
 Declana atronivea Walker, 1865
 Declana egregia Felder and Rogenhofer, 1875
 Declana feredayi Butler, 1877
 Declana floccosa (Forest semilooper) Walker, 1858
 Declana glacialis Hudson, 1903
 Declana griseata Hudson, 1898
 Declana hermione Hudson, 1898
 Declana junctilinea Walker, 1865
 Declana leptomera Walker, 1858
 Declana niveata Butler, 1879
 Declana toreuta Meyrick, 1929
 Dichromodes cynica Meyrick, 1911
 Dichromodes gypsotis Meyrick, 1888
 Dichromodes ida Hudson, 1905
 Dichromodes niger Butler, 1877
 Dichromodes simulans Hudson, 1905
 Dichromodes sphaeriata Felder and Rogenhofer, 1875
 Elvia glaucata Walker, 1862
 Epicyme rubropunctaria (Doubleday in White and Doubleday, 1843)
 Epiphryne charidema autocharis Meyrick, 1924
 Epiphryne charidema charidema Meyrick, 1909
 Epiphryne undosata Felder and Rogenhofer, 1875
 Epiphryne verriculata (Cabbage tree moth) Felder and Rogenhofer, 1875
 Epiphryne xanthaspis Meyrick, 1884
 Epyaxa lucidata Walker, 1862
 Epyaxa rosearia (Native looper) Doubleday in White and Doubleday, 1843
 Epyaxa venipunctata Walker, 1863
 Gellonia dejectaria (Brown evening moth) Walker, 1860
 Gellonia pannularia Guenee, 1868
 Gingidiobora nebulosa Philpott, 1917
 Gingidiobora subobscurata Walker, 1862
 Helastia alba Craw, 1987
 Helastia angusta Craw, 1987
 Helastia christinae Craw, 1987
 Helastia cinerearia Doubleday in White and Doubleday, 1843
 Helastia clandestina Philpott, 1921
 Helastia corcularia Guenee, 1868
 Helastia cryptica Craw, 1987
 Helastia cymozeucta Meyrick, 1913
 Helastia expolita Philpott, 1917
 Helastia farinata Warren, 1896
 Helastia mutabilis Craw, 1987
 Helastia ohauensis Craw, 1987
 Helastia plumbea Philpott, 1915
 Helastia salmoni Craw, 1987
 Helastia scissa Craw, 1987
 Helastia semisignata Walker, 1862
 Helastia siris Hawthorne, 1897
 Helastia triphragma Meyrick, 1884
 Homodotis amblyterma Meyrick, 1931
 Homodotis falcata Butler, 1879
 Homodotis megaspilata Walker, 1862
 Horisme suppressaria (Walker, 1863)
 Hydriomena arida Butler, 1879a
 Hydriomena canescens Philpott, 1918
 Hydriomena clarkei Howes, 1917
 Hydriomena deltoidata Walker, 1862
 Hydriomena hemizona Meyrick, 1897
 Hydriomena iolanthe Hudson, 1939
 Hydriomena purpurifera Fereday, 1884
 Hydriomena rixata Felder and Rogenhofer, 1875
 Hydriomena subrectaria Guenee, 1858 
 Ischalis fortinata Guenee, 1868
 Ischalis gallaria Walker, 1860
 Ischalis nelsonaria Felder and Rogenhofer, 1875
 Ischalis variabilis Warren, 1895
 Microdes epicryptis Meyrick, 1897
 Microdes quadristrigata Walker, 1862
 Notoreas arcuata Philpott, 1921
 Notoreas atmogramma Meyrick, 1911
 Notoreas blax Prout, 1939
 Notoreas chioneres Prout, 1939
 Notoreas chrysopeda Meyrick, 1888
 Notoreas galaxias Hudson, 1928
 Notoreas hexaleuca Meyrick, 1914
 Notoreas ischnocyma Meyrick, 1905
 Notoreas isoleuca Meyrick, 1897
 Notoreas isomoera Prout, 1939
 Notoreas mechanitis Meyrick, 1884
 Notoreas niphocrena Meyrick, 1884
 Notoreas ortholeuca Hudson, 1923
 Notoreas paradelpha Meyrick, 1884
 Notoreas perornata Walker, 1863
 Notoreas regilla Philpott, 1928
 Notoreas simplex Hudson, 1898
 Orthoclydon chlorias Meyrick, 1884
 Orthoclydon praefactata Walker, 1861
 Orthoclydon pseudostinaria Hudson, 1918
 Paradetis porphyrias (Meyrick, 1884)
 Paranotoreas brephosata Walker, 1862
 Paranotoreas ferox Butler, 1877
 Paranotoreas fulva Hudson, 1905
 Paranotoreas opipara Philpott, 1915
 Paranotoreas zopyra Meyrick, 1884
 Pasiphila acompsa Prout, 1927
 Pasiphila aristias Meyrick, 1897
 Pasiphila bilineolata Walker, 1862
 Pasiphila charybdis Butler, 1879
 Pasiphila cotinaea Meyrick, 1913
 Pasiphila dryas Meyrick, 1891
 Pasiphila erratica Philpott, 1916
 Pasiphila fumipalpata Felder and Rogenhofer, 1875
 Pasiphila furva Philpott, 1917
 Pasiphila halianthes Meyrick, 1907
 Pasiphila heighwayi Philpott, 1927
 Pasiphila humilis Philpott, 1917
 Pasiphila lunata Philpott, 1912
 Pasiphila magnimaculata Philpott, 1915
 Pasiphila malachita Meyrick, 1913
 Pasiphila melochlora Meyrick, 1911
 Pasiphila muscosata Walker, 1862
 Pasiphila nebulosa Dugdale, 1971
 Pasiphila plinthina Meyrick, 1888
 Pasiphila punicea Philpott, 1923
 Pasiphila rivalis Philpott, 1916
 Pasiphila rubella Philpott, 1915
 Pasiphila sandycias Meyrick, 1905
 Pasiphila semochlora Meyrick, 1919
 Pasiphila suffusa Hudson, 1928
 Pasiphila urticae Hudson, 1939
 Pasiphila vieta Hudson, 1950 
 Phrissogonus laticostatus (Apple looper) (Walker, 1862)
 Poecilasthena pulchraria Doubleday in White and Doubleday, 1843
 Poecilasthena schistaria Walker, 1861
 Poecilasthena subpurpureata Walker, 1863
 Pseudocoremia albafasciata Philpott, 1915
 Pseudocoremia berylia Howes, 1943
 Pseudocoremia campbelli Philpott, 1927
 Pseudocoremia cineracia Howes, 1942
 Pseudocoremia colpogramma Meyrick, 1936
 Pseudocoremia fascialata Philpott, 1903
 Pseudocoremia fenerata Felder and Rogenhofer, 1875
 Pseudocoremia flava Warren, 1896
 Pseudocoremia fluminea Philpott, 1926
 Pseudocoremia insignita Philpott, 1930
 Pseudocoremia lactiflua Meyrick, 1912
 Pseudocoremia leucelaea Meyrick, 1909
 Pseudocoremia lupinata Felder and Rogenhofer, 1875
 Pseudocoremia lutea Philpott, 1914
 Pseudocoremia melinata Felder and Rogenhofer, 1875
 Pseudocoremia modica Philpott, 1921
 Pseudocoremia monacha Hudson, 1903
 Pseudocoremia ombrodes Meyrick, 1902
 Pseudocoremia productata Walker, 1862
 Pseudocoremia rudisata ampla Hudson, 1923
 Pseudocoremia rudisata rudisata Walker, 1862
 Pseudocoremia suavis (Common forest looper) Butler, 1879
 Pseudocoremia terrena Philpott, 1915
 Samana acutata Butler, 1877
 Samana falcatella Walker, 1863
 Sarisa muriferata (Walker, 1863)
 Scopula rubraria (Doubleday in White and Doubleday, 1843)
 Sestra flexata Walker, 1862
 Sestra humeraria Walker, 1861
 Tatosoma agrionata Walker, 1862
 Tatosoma alta Philpott, 1913
 Tatosoma apicipallida Prout, 1914
 Tatosoma fasciata Philpott, 1914
 Tatosoma lestevata Walker, 1862
 Tatosoma monoviridisata Clarke, 1920
 Tatosoma tipulata Walker, 1862
 Tatosoma topia Philpott, 1903
 Tatosoma transitaria Walker, 1862
 Theoxena scissaria (Guenee, 1868)
 Xanthorhoe bulbulata Guenee, 1868
 Xanthorhoe frigida Howes, 1946
 Xanthorhoe lophogramma Meyrick, 1897
 Xanthorhoe occulta Philpott, 1903
 Xanthorhoe orophylla Meyrick, 1884
 Xanthorhoe orophylloides Hudson, 1909
 Xanthorhoe semifissata Walker, 1862
 Xyridacma alectoraria Walker, 1860
 Xyridacma ustaria Walker, 1863
 Xyridacma veronicae Prout, 1934
 Zermizinga indocilisaria Walker, 1863

Glyphipterigidae 
 Glyphipterix achlyoessa Meyrick, 1880
 Glyphipterix acronoma Meyrick, 1888
 Glyphipterix acrothecta Meyrick, 1880
 Glyphipterix aenea Philpott, 1917
 Glyphipterix aerifera Meyrick, 1912
 Glyphipterix astrapaea Meyrick, 1880
 Glyphipterix ataracta Meyrick, 1888
 Glyphipterix aulogramma Meyrick, 1907
 Glyphipterix bactrias Meyrick, 1911
 Glyphipterix barbata Philpott, 1918
 Glyphipterix brachydelta Meyrick, 1916
 Glyphipterix calliactis Meyrick, 1914
 Glyphipterix cionophora Meyrick, 1888
 Glyphipterix codonias Meyrick, 1909
 Glyphipterix dichorda Meyrick, 1911
 Glyphipterix erastis Meyrick, 1911
 Glyphipterix euastera Meyrick, 1880
 Glyphipterix iocheaera Meyrick, 1880
 Glyphipterix leptosema Meyrick, 1888
 Glyphipterix metasticta Meyrick, 1907
 Glyphipterix morangella Felder and Rogenhofer, 1875
 Glyphipterix necopina Philpott, 1927
 Glyphipterix nephoptera Meyrick, 1888
 Glyphipterix octonaria Philpott, 1924
 Glyphipterix oxymachaera Meyrick, 1880
 Glyphipterix rugata Meyrick, 1915
 Glyphipterix scintilella Walker, 1864
 Glyphipterix scintilla Clarke, 1926
 Glyphipterix scolias Meyrick, 1910
 Glyphipterix similis Philpott, 1928
 Glyphipterix triselena Meyrick, 1880
 Glyphipterix tungella Felder and Rogenhofer, 1875
 Glyphipterix xestobela Meyrick, 1888
 Glyphipterix zelota Meyrick, 1888
 Pantosperma holochalca Meyrick, 1888

Gracillariidae 
 Acrocercops aellomacha Meyrick, 1880
 Acrocercops aethalota Meyrick, 1880
 Acrocercops alysidota (Wattle miner) Meyrick, 1880
 Acrocercops panacicorticis Watt, 1920
 Acrocercops panacifinens Watt, 1920
 Acrocercops panacitorsens Watt, 1920
 Acrocercops panacivagans Watt, 1920
 Acrocercops panacivermiformis Watt, 1920
 Acrocercops zorionella Hudson, 1918 
 Caloptilia azaleella (Azalea leaf miner) Brants, 1913
 Caloptilia chalcodelta Meyrick, 1889
 Caloptilia chrysitis Felder and Rogenhofer, 1875
 Caloptilia elaeas Meyrick, 1911
 Caloptilia linearis Butler, 1877
 Caloptilia octopunctata Turner 
 Caloptilia selenitis Meyrick, 1909
 Conopomorpha cyanospila Meyrick, 1886
 Macarostola miniella (Felder and Rogenhofer, 1875)
 Parectopa leucocyma (kauri leaf miner) (Meyrick, 1889)
 Phyllonorycter messaniella (European oak leaf miner; Zeller’s midget) (Zeller, 1846)
 Porphyrosela hardenbergiella (Wise, 1957)
 Polysoma eumetalla (Meyrick, 1880)

Hepialidae 
 Aenetus virescens (Puriri moth) (Doubleday in White and Doubleday, 1843)
 Aoraia aspina Dugdale, 1994
 Aoraia aurimaculata Philpott, 1914
 Aoraia dinodes Meyrick, 1890
 Aoraia ensyii Butler, 1877
 Aoraia flavida Dugdale, 1994
 Aoraia hespera Dugdale, 1994
 Aoraia insularis Dugdale, 1994
 Aoraia lenis Dugdale, 1994
 Aoraia macropis Dugdale, 1994
 Aoraia oreobolae Dugdale, 1994
 Aoraia orientalis Dugdale, 1994
 Aoraia rufivena (Rufous-veined aoraia) Dugdale, 1994
 Aoraia senex Hudson, 1908
 Cladoxycanus minos (Hudson, 1905)
 Dioxycanus fuscus Philpott, 1914
 Dioxycanus oreas Hudson, 1920
 Dumbletonius characterifer (Walker, 1865) 
 Dumbletonius unimaculatus (Salmon, 1948)
 Heloxycanus patricki (Ghost moth; Sphagnum porina moth) Dugdale, 1994
 Wiseana cervinata (Porina moth) Walker, 1865
 Wiseana copularis Meyrick, 1912
 Wiseana fuliginea Butler, 1879
 Wiseana jocosa Meyrick, 1912c
 Wiseana mimica Philpott, 1923
 Wiseana signata Walker, 1856
 Wiseana umbraculata Guenee, 1868

Incurvariidae 
 Rhathamictis perspersa Meyrick, 1924

Lecithoceridae 
 Compsistis bifaciella (Walker, 1864)
 Lecithocera micromela Lower, 1897

Lymantriidae 
 Orgyia thyellina (White-spotted tussock moth) Butler, 1881
 Teia anartoides (Painted apple moth) Walker, 1855

Lyonetidae 
 Bedellia psamminella Meyrick, 1889
 Bedellia somnulentella (Sweet potato leaf miner) Zeller, 1847
 Cateristis eustyla Meyrick, 1889
 Leucoptera spartifoliella (Scotch broom twig miner) (Hübner, [1810-1813])
 Stegommata leptomitella Meyrick, 1880

Micropterigidae 
 Micropardalis aurella (Hudson, 1918)
 Micropardalis doroxena (Meyrick, 1888)
 Sabatinca aemula Philpott, 1924
 Sabatinca aenea Hudson, 1923
 Sabatinca aurantiaca Philpott, 1924
 Sabatinca barbarica Philpott, 1918
 Sabatinca calliarcha Meyrick, 1912
 Sabatinca caustica Meyrick, 1912
 Sabatinca chalcophanes (Meyrick, 1886)
 Sabatinca chrysargyra (Meyrick, 1886)
 Sabatinca demissa Philpott, 1923
 Sabatinca heighwayi Philpott, 1927
 Sabatinca ianthina Philpott, 1921
 Sabatinca incongruella Walker, 1863
 Sabatinca lucilia Clarke, 1920
 Sabatinca passalota Meyrick, 1923
 Sabatinca quadrijuga Meyrick, 1912
 Zealandopterix zonodoxa (Meyrick, 1888)

Mnesarchaeidae 
 Mnesarchaea acuta Philpott, 1929
 Mnesarchaea fallax Philpott, 1927
 Mnesarchaea fusca Philpott, 1922
 Mnesarchaea fusilella Walker, 1864
 Mnesarchaea hamadelpha Meyrick, 1888
 Mnesarchaea loxoscua Meyrick, 1888
 Mnesarchaea paracosma Meyrick, 1886

Momphidae 
 Zapyrastra calliphana Meyrick, 1889
 Zapyrastra stellata Philpott, 1931

Nepticulidae 
 Stigmella aigialeia Donner & Wilkinson, 1989
 Stigmella aliena Donner & Wilkinson, 1989
 Stigmella atrata Donner & Wilkinson, 1989
 Stigmella cassiniae Donner & Wilkinson, 1989
 Stigmella childi Donner & Wilkinson, 1989
 Stigmella cypracma (Meyrick, 1916)
 Stigmella erysibodea Donner & Wilkinson, 1989
 Stigmella fulva (Watt, 1921)
 Stigmella hakekeae Donner & Wilkinson, 1989
 Stigmella hamishella Donner & Wilkinson, 1989
 Stigmella hoheriae Donner & Wilkinson, 1989
 Stigmella ilsea Donner & Wilkinson, 1989
 Stigmella insignis (Philpott, 1927)
 Stigmella kaimanua Donner & Wilkinson, 1989
 Stigmella laqueorum (Dugdale, 1971)
 Stigmella lucida (Philpott, 1919)
 Stigmella maoriella (Walker, 1864)
 Stigmella microtheriella (Stainton, 1854)
 Stigmella ogygia (Meyrick, 1889)
 Stigmella oriastra (Meyrick, 1917)
 Stigmella palaga Donner & Wilkinson, 1989
 Stigmella platina Donner & Wilkinson, 1989
 Stigmella progama (Meyrick, 1924)
 Stigmella progonopis (Meyrick, 1921)
 Stigmella propalaea (Meyrick, 1889)
 Stigmella sophorae (Hudson, 1939)
 Stigmella tricentra (Meyrick, 1889)
 Stigmella watti Donner & Wilkinson, 1989

Noctuidae 
 Achaea janata (Castor semi-looper) (Linnaeus, 1758)
 Agrotis infusa (Bogong moth) Boisduval, 1838
 Agrotis innominata Hudson, 1898
 Agrotis ipsilon (Dark sword-grass; Black cutworm) Walker, 1865
 Agrotis munda (Brown cutworm; Pink cutworm) Walker, 1857
 Aletia argentaria Howes, 1945
 Aletia cucullina Guenee, 1868
 Aletia cuneata Philpott, 1916
 Aletia cyanopetra Meyrick, 1927
 Aletia dentata Philpott, 1923
 Aletia empyrea Hudson, 1918
 Aletia falsidica falsidica Meyrick, 1911
 Aletia falsidica hamiltoni Hampson, 1913
 Aletia fibriata Meyrick, 1913
 Aletia inconstans Butler, 1880
 Aletia lacustris Meyrick, 1934
 Aletia longstaffi Howes, 1911
 Aletia mitis Butler, 1877
 Aletia moderata Walker, 1865
 Aletia nobilia Howes, 1946
 Aletia obsecrata Meyrick, 1914
 Aletia panda Philpott, 1920
 Aletia probenota Howes, 1945
 Aletia sistens Guenee, 1868
 Aletia sollennis Meyrick, 1914
 Aletia temperata Walker, 1858
 Aletia virescens Butler, 1879
 Andesia pessota (Meyrick, 1887)
 Anomis flava (Cotton looper; Tropical anomis; White-pupilled scallop moth) Fabricius, 1775
 Anomis involuta (Jute looper; Hibiscus cutworm) Walker, 1858
 Anticarsia irrorata (Irrorated tabby) (Fabricius, 1781)
 Arcte coerula (Ramie moth) (Guenee, 1852)
 Artigisa melanephele Hampson, 1914 
 Athetis tenuis (Butler, 1886)
 Athetis thoracica (Moore, 1884) (recorded as Athetis nonagrica)
 Austramathes purpurea (Butler, 1879)
 Bityla defigurata Walker, 1865
 Bityla sericea Butler, 1877
 Callopistria maillardi Guénée, 1862
 Celama parvitis (Howes, 1917)
 Chrysodeixis argentifera (Tobacco looper) Guenee, 1852
 Chrysodeixis eriosoma (Green garden looper) Doubleday in White and Doubleday, 1843 
 Condica illecta (Walker, 1865)
 Cosmodes elegans (Green blotched moth) (Donovan, 1805)
 Ctenoplusia albostriata (Bremer and Grey, 1853)
 Dasypodia cymatodes (Northern old lady) Guenee, 1852
 Dasypodia selenophora (Southern old lady) Guenee, 1852
 Diarsia intermixta (Guenee, 1852)
 Dipaustica epiastra (Meyrick, 1911)
 Ectopatria aspera (Walker, 1857)
 Eudocima phalonia (Fruit-piercing moth) Clerck, 1764
 Eudocima materna Linnaeus, 1767
 Euxoa admirationis Guenee, 1868
 Euxoa cerapachoides Guenee, 1868
 Feredayia graminosa (Mahoe stripper; Green mahoe moth) (Walker, 1857)
 Grammodes pulcherrima T.P. Lucas, 1892
 Graphania agorastis Meyrick, 1887
 Graphania averilla Hudson, 1921
 Graphania beata Howes, 1906
 Graphania bromias Meyrick, 1902
 Graphania brunneosa Fox, 1970
 Graphania chlorodonta Hampson, 1911
 Graphania chryserythra Hampson, 1905
 Graphania disjungens Walker, 1858
 Graphania erebia Hudson, 1909
 Graphania fenwicki Philpott, 1921
 Graphania homoscia Meyrick, 1887
 Graphania infensa Walker, 1857
 Graphania insignis Walker, 1865
 Graphania lignana Walker, 1857
 Graphania lindsayi Dugdale, 1988
 Graphania lithias Meyrick, 1887
 Graphania maya Hudson, 1898
 Graphania mollis Howes, 1907
 Graphania morosa Butler, 1880
 Graphania mutans (Grey-brown cutworm) Walker, 1857
 Graphania nullifera Walker, 1857
 Graphania olivea Watt, 1916
 Graphania oliveri Hampson, 1911
 Graphania omicron Hudson, 1898
 Graphania omoplaca Meyrick, 1887
 Graphania pagaia Hudson, 1909
 Graphania paracausta Meyrick, 1887
 Graphania pelanodes Meyrick, 1931
 Graphania petrograpta Meyrick, 1929
 Graphania phricias Meyrick, 1888
 Graphania plena Walker, 1865
 Graphania prionistis Meyrick, 1887
 Graphania rubescens Butler, 1879
 Graphania scutata Meyrick, 1929
 Graphania sequens Howes, 1912
 Graphania sericata Howes, 1945
 Graphania tetrachroa Meyrick, 1931
 Graphania ustistriga Walker, 1857
 Helicoverpa armigera conferta (Cotton bollworm; Corn earworm; Old World (African) bollworm) Walker, 1857
 Helicoverpa punctigera (Native budworm; Australian bollworm) Wallengren, 1860 
 Homohadena fortis (Butler, 1880)
 Hydrillodes surata Meyrick, 1910 
 Hypena gonospilalis Walker, 1866
 Hypocala deflorata australiae Butler, 1892 
 Ichneutica cana Howes, 1914
 Ichneutica ceraunias Meyrick, 1887
 Ichneutica dione Hudson, 1898
 Ichneutica homerica Howes, 1943
 Ichneutica lindsayi Philpott, 1926
 Ichneutica marmorata Hudson, 1924
 Ichneutica nervosa Hudson, 1922
 Ichneutica notata Salmon, 1946
 Meterana alcyone Hudson, 1898
 Meterana asterope Hudson, 1898
 Meterana badia Philpott, 1927
 Meterana coctilis Meyrick, 1931
 Meterana coeleno Hudson, 1898
 Meterana decorata Philpott, 1905
 Meterana diatmeta Hudson, 1898
 Meterana dotata Walker, 1857
 Meterana exquisita Philpott, 1903
 Meterana grandiosa Philpott, 1903
 Meterana inchoata Philpott, 1920
 Meterana levis Philpott, 1905
 Meterana merope Hudson, 1898
 Meterana meyricci Hampson, 1911
 Meterana ochthistis Meyrick, 1887
 Meterana octans Hudson, 1898
 Meterana pansicolor Howes, 1912
 Meterana pascoi Howes, 1912
 Meterana pauca Philpott, 1910
 Meterana pictula White in Taylor, 1855
 Meterana praesignis Howes, 1911
 Meterana stipata Walker, 1865
 Meterana tartarea Butler, 1877
 Meterana vitiosa Butler, 1877 
 Mocis alterna Walker, 1858
 Mocis frugalis (Sugarcane looper) (Fabricius, 1775)
 Mocis trifasciata (Stephens, 1830)
 Mythimna loreyimima (Sugarcane armyworm) Rungs, 1953
 Mythimna separata (Northern armyworm; Oriental armyworm; Rice ear-cutting caterpillar) Walker, 1865
 Persectania aversa (Walker, 1856)
 Phalaenoides glycinae Lewin, 1805 
 Physetica caerulea (Guenee, 1868)
 Proteuxoa comma (Walker, 1856)
 Pseudoips prasinana (Green silver-lines) (Fabricius, 1781)
 Rhapsa scotosialis (Slender owlet moth) Walker, 1866
 Schrankia costaestrigalis (Pinion-streaked snout) (Stephens, 1834)
 Speiredonia spectans (Granny’s cloak moth) (Guenee, 1852)
 Spodoptera exempta (African armyworm) Walker, 1857a
 Spodoptera litura (Oriental leafworm; Cluster caterpillar; Cotton leafworm; Tobacco cutworm; Tropical armyworm) Fabricius, 1775
 Spodoptera mauritia acronyctoides (Lawn armyworm) Guenee, 1852
 Tathorhynchus fallax Swinhoe, 1902
 Thysanoplusia orichalcea (Slender burnished brass; Soybean looper) (Fabricius, 1775)
 Tiracola plagiata (Cacao armyworm) (Walker, 1857)
 Tmetolophota acontistis Meyrick, 1887
 Tmetolophota alopa Meyrick, 1887
 Tmetolophota arotis Meyrick, 1887
 Tmetolophota atristriga Walker, 1865
 Tmetolophota blenheimensis Fereday, 1883
 Tmetolophota hartii Howes, 1914
 Tmetolophota lissoxyla Meyrick, 1911
 Tmetolophota micrastra Meyrick, 1897
 Tmetolophota paraxysta Meyrick, 1929
 Tmetolophota phaula Meyrick, 1887
 Tmetolophota propria Walker, 1856
 Tmetolophota purdii Fereday, 1883
 Tmetolophota semivittata Walker, 1865
 Tmetolophota similis Philpott, 1924
 Tmetolophota steropastis Meyrick, 1887
 Tmetolophota stulta Philpott, 1905
 Tmetolophota sulcana Fereday, 1883
 Tmetolophota toroneura Meyrick, 1901
 Tmetolophota unica Walker, 1856
 Trigonistis anticlina (Meyrick, 1901)

Oecophoridae 
 Agriophara colligatella (Walker, 1864)
 Atomotricha chloronota Meyrick, 1914
 Atomotricha exsomnis Meyrick, 1913
 Atomotricha isogama Meyrick, 1909
 Atomotricha lewisi Philpott, 1927
 Atomotricha oeconoma Meyrick, 1914
 Atomotricha ommatias Meyrick, 1883
 Atomotricha prospiciens Meyrick, 1924
 Atomotricha sordida Butler, 1877
 Atomotricha versuta Meyrick, 1914
 Barea confusella Walker, 1864
 Barea consignatella Walker, 1864
 Barea exarcha Meyrick, 1883
 Borkhausenia morella Hudson, 1939 
 Calicotis crucifera Meyrick, 1889
 Chersadaula ochrogastra Meyrick, 1923 
 Coridomorpha stella Meyrick, 1914
 Corocosma memorabilis Meyrick, 1927
 Endrosis sarcitrella (White-shouldered house moth) (Linnaeus, 1758)
 Euchersadaula lathriopa Meyrick, 1905
 Euchersadaula tristis Philpott, 1926
 Eulechria zophoessa Meyrick, 1883
 Euthictis chloratma (Meyrick, 1916)
 Gymnobathra ambigua Philpott, 1926
 Gymnobathra bryaula Meyrick, 1905
 Gymnobathra caliginosa Philpott, 1927
 Gymnobathra calliploca Meyrick, 1884
 Gymnobathra callixyla Meyrick, 1888
 Gymnobathra cenchrias Meyrick, 1909
 Gymnobathra dinocosma Meyrick, 1884
 Gymnobathra flavidella Walker, 1864
 Gymnobathra hamatella Walker, 1864
 Gymnobathra hyetodes Meyrick, 1884
 Gymnobathra inaequata Philpott, 1928
 Gymnobathra jubata Philpott, 1918
 Gymnobathra levigata Philpott, 1928
 Gymnobathra omphalota Meyrick, 1888
 Gymnobathra origenes Meyrick, 1936
 Gymnobathra parca Butler, 1877
 Gymnobathra philadelpha Meyrick, 1884
 Gymnobathra primaria Philpott, 1928
 Gymnobathra rufopunctella Hudson, 1950
 Gymnobathra sarcoxantha Meyrick, 1884
 Gymnobathra squamea Philpott, 1915
 Gymnobathra tholodella Meyrick, 1884
 Hierodoris insignis Philpott, 1926
 Hierodoris atychioides Butler, 1877
 Hierodoris bilineata Salmon, 1948
 [[Hi/small>
 Mocis frugalis (Sugarcane looper) erodoris callispora]] Meyrick, 1912
 Hierodoris chlorobela Meyrick, 1921
 Hierodoris electrica Meyrick, 1889
 Hierodoris eremita Philpott, 1930
 Hierodoris frigida Philpott, 1923
 Hierodoris illita Felder and Rogenhofer, 1875
 Hierodoris iophanes Meyrick, 1912
 Hofmannophila pseudospretella (Brown house moth) (Stainton, 1849)
 Izatha (Lichen tuft moths)
 Lathicrossa leucocentra Meyrick, 1884
 Lathicrossa prophetica Meyrick, 1927
 Leptocroca amenena Meyrick, 1888
 Leptocroca aquilonaris Philpott, 1931
 Leptocroca asphaltis Meyrick, 1911
 Leptocroca lenita Philpott, 1931
 Leptocroca lindsayi Philpott, 1930
 Leptocroca porophora Meyrick, 1929
 Leptocroca scholaea Meyrick, 1884
 Leptocroca variabilis Philpott, 1926
 Leptocroca vinaria Meyrick, 1914
 Leptocroca xyrias Meyrick, 1931
 Locheutis fusca Philpott, 1930
 Locheutis pulla Philpott, 1928
 Locheutis vagata Meyrick, 1916
 Macronemata elaphia Meyrick, 1883
 Mermeristis spodiaea Meyrick, 1915
 Oxythecta austrina (Meyrick, 1914)
 Pachyrhabda antinoma Meyrick, 1910
 Phaeosaces apocrypta Meyrick, 1886
 Phaeosaces coarctatella Walker, 1864
 Phaeosaces compsotypa Meyrick, 1886
 Phaeosaces lindsayae Philpott, 1928
 Schiffermuelleria orthophanes (Meyrick, 1905)
 Scieropepla typhicola Meyrick, 1886
 Sphyrelata laetifica Turner, 1917 
 Stathmopoda albimaculata Philpott, 1931
 Stathmopoda aposema Meyrick, 1901
 Stathmopoda aristodoxa Meyrick, 1926
 Stathmopoda caminora Meyrick, 1890
 Stathmopoda campylocha Meyrick, 1889
 Stathmopoda coracodes Meyrick, 1923
 Stathmopoda distincta Philpott, 1923
 Stathmopoda endotherma Meyrick, 1931
 Stathmopoda holochra Meyrick, 1889
 Stathmopoda horticola Dugdale, 1988
 Stathmopoda melanochra Meyrick, 1897
 Stathmopoda mysteriastis Meyrick, 1901
 Stathmopoda plumbiflua Meyrick, 1911
 Stathmopoda skelloni Butler, 1880
 Stathmopoda trimolybdias Meyrick, 1926
 Tachystola acroxantha (Meyrick, 1885)
 Thamnosara sublitella (Walker, 1864)
 Thylacosceles acridomima Meyrick, 1889
 Thylacosceles radians Philpott, 1918
 Tinearupa sorenseni aucklandiae Dugdale, 1971
 Tinearupa sorenseni sorenseni Salmon and Bradley, 1956
 Tingena actinias Meyrick, 1901
 Tingena affinis Philpott, 1926
 Tingena afflicta Philpott, 1926
 Tingena aletis Meyrick, 1905
 Tingena amiculata Philpott, 1926
 Tingena anaema Meyrick, 1884
 Tingena ancogramma Meyrick, 1919
 Tingena apanthes Meyrick, 1884
 Tingena apertella Walker, 1864
 Tingena aphrontis Meyrick, 1884
 Tingena armigerella Walker, 1864
 Tingena aurata Philpott, 1931
 Tingena basella Walker, 1863
 Tingena berenice Meyrick, 1929
 Tingena brachyacma Meyrick, 1909
 Tingena chloradelpha Meyrick, 1905
 Tingena chloritis Meyrick, 1884
 Tingena chrysogramma Meyrick, 1884
 Tingena clarkei Philpott, 1928
 Tingena collitella Walker, 1864
 Tingena compsogramma Meyrick, 1920
 Tingena contextella Walker, 1864
 Tingena crotala Meyrick, 1915
 Tingena decora Philpott, 1928
 Tingena enodis Philpott, 1927
 Tingena epichalca Meyrick, 1886
 Tingena epimylia Meyrick, 1884
 Tingena eriphaea Meyrick, 1914
 Tingena eumenopa Meyrick, 1926
 Tingena falsiloqua Meyrick, 1932
 Tingena fenestrata Philpott, 1926
 Tingena grata Philpott, 1927
 Tingena griseata Butler, 1877
 Tingena hastata Philpott, 1916
 Tingena hemimochla Meyrick, 1884
 Tingena homodoxa Meyrick, 1884
 Tingena honesta Philpott, 1929
 Tingena honorata Philpott, 1918
 Tingena hoplodesma Meyrick, 1884
 Tingena horaea Meyrick, 1884
 Tingena idiogama Meyrick, 1924
 Tingena innotella Walker, 1864
 Tingena lassa Philpott, 1930
 Tingena laudata Philpott, 1930
 Tingena letharga Meyrick, 1884
 Tingena levicula Philpott, 1930
 Tingena loxotis Meyrick, 1905
 Tingena macarella Meyrick, 1884
 Tingena maranta Meyrick, 1886
 Tingena marcida Philpott, 1927
 Tingena melanamma Meyrick, 1905
 Tingena melinella Felder and Rogenhofer, 1875
 Tingena monodonta Meyrick, 1911
 Tingena morosa Philpott, 1926
 Tingena nycteris Meyrick, 1890
 Tingena ombrodella Hudson, 1950
 Tingena opaca Philpott, 1926
 Tingena ophiodryas Meyrick, 1936
 Tingena oporaea Meyrick, 1884
 Tingena oxyina Meyrick, 1884
 Tingena pallidula Philpott, 1924
 Tingena paratrimma Meyrick, 1910
 Tingena paula Philpott, 1927
 Tingena penthalea Meyrick, 1905
 Tingena perichlora Meyrick, 1907
 Tingena pharmactis Meyrick, 1905
 Tingena phegophylla Meyrick, 1884
 Tingena plagiatella Walker, 1863
 Tingena pronephela Meyrick, 1907
 Tingena robiginosa Philpott, 1915
 Tingena seclusa Philpott, 1921
 Tingena serena Philpott, 1926
 Tingena siderodeta Meyrick, 1884
 Tingena siderota Meyrick, 1888
 Tingena sinuosa Philpott, 1928
 Tingena tephrophanes Meyrick, 1929
 Tingena terrena Philpott, 1926
 Tingena thalerodes Meyrick, 1916
 Tingena vestita Philpott, 1926
 Tingena xanthodesma Philpott, 1923
 Tingena xanthomicta Meyrick, 1916 
 Trachypepla amphileuca Meyrick, 1914
 Trachypepla anastrella Meyrick, 1883
 Trachypepla angularis Philpott, 1929
 Trachypepla aspidephora Meyrick, 1883
 Trachypepla conspicuella Walker, 1864
 Trachypepla contritella Walker, 1864
 Trachypepla cyphonias Meyrick, 1927
 Trachypepla euryleucota Meyrick, 1883
 Trachypepla festiva Philpott, 1930
 Trachypepla galaxias Meyrick, 1883
 Trachypepla hieropis Meyrick, 1892
 Trachypepla importuna Meyrick, 1914
 Trachypepla indolescens Meyrick, 1927
 Trachypepla ingenua Meyrick, 1911
 Trachypepla leucoplanetis Meyrick, 1883
 Trachypepla lichenodes Meyrick, 1883
 Trachypepla minuta Philpott, 1931
 Trachypepla nimbosa Philpott, 1930
 Trachypepla ocneropis Meyrick, 1936
 Trachypepla photinella Meyrick, 1883
 Trachypepla protochlora Meyrick, 1883
 Trachypepla roseata Philpott, 1923
 Trachypepla semilauta Philpott, 1918
 Trachypepla spartodeta Meyrick, 1883

Plutellidae 
 Charixena iridoxa (Meyrick, 1916)
 Chrysorthenches argentea Dugdale, 1996
 Chrysorthenches drosochalca Meyrick, 1905
 Chrysorthenches glypharcha Meyrick, 1919
 Chrysorthenches halocarpi Dugdale, 1996
 Chrysorthenches phyllocladi Dugdale, 1996
 Chrysorthenches polita Philpott, 1918
 Chrysorthenches porphyritis Meyrick, 1886
 Chrysorthenches virgata Philpott, 1920
 Doxophyrtis hydrocosma Meyrick, 1914
 Hierodoris stellata Philpott, 1918
 Leuroperna sera (Meyrick, 1886)
 Orthenches chartularia Meyrick, 1924
 Orthenches chlorocoma Meyrick, 1886
 Orthenches dictyarcha Meyrick, 1927
 Orthenches disparilis Philpott, 1931
 Orthenches homerica Salmon, 1956
 Orthenches prasinodes Meyrick, 1886
 Orthenches saleuta Meyrick, 1913
 Orthenches semifasciata Philpott, 1915
 Orthenches septentrionalis Philpott, 1930
 Orthenches similis Philpott, 1924
 Orthenches vinitincta Philpott, 1917
 Phylacodes cauta Meyrick, 1905
 Plutella antiphona Meyrick, 1901
 Plutella psammochroa Meyrick, 1886
 Plutella xylostella (Diamondback moth) Linnaeus, 1758
 Proditrix chionochloae Dugdale, 1987
 Proditrix gahniae Dugdale, 1987
 Proditrix megalynta Meyrick, 1915
 Proditrix tetragona Hudson, 1918
 Protosynaema eratopis Meyrick, 1886
 Protosynaema hymenopis Meyrick, 1935
 Protosynaema matutina Philpott, 1928
 Protosynaema quaestuosa Meyrick, 1924
 Protosynaema steropucha Meyrick, 1886

Psychidae 
 Cebysa leucotelus (Australian bagmoth) Walker, 1854 
 Grypotheca horningae Dugdale, 1987
 Grypotheca pertinax Dugdale, 1987
 Grypotheca triangularis Philpott, 1930
 Liothula omnivora Fereday, 1878
 Mallobathra abyssina Clarke, 1934
 Mallobathra angusta Philpott, 1928
 Mallobathra aphrosticha Meyrick, 1912
 Mallobathra campbellica Dugdale, 1971
 Mallobathra cana Philpott, 1927
 Mallobathra cataclysma Clarke, 1934
 Mallobathra crataea Meyrick, 1888
 Mallobathra fenwicki Philpott, 1924
 Mallobathra homalopa Meyrick, 1891
 Mallobathra lapidosa Meyrick, 1914
 Mallobathra memotuina Clarke, 1934
 Mallobathra metrosema Meyrick, 1888
 Mallobathra obscura Philpott, 1928
 Mallobathra perisseuta Meyrick, 1920
 Mallobathra petrodoxa Meyrick, 1923
 Mallobathra scoriota Meyrick, 1909
 Mallobathra strigulata Philpott, 1924
 Mallobathra subalpina Philpott, 1930
 Mallobathra tonnoiri Philpott, 1927
 Orophora unicolor (Butler, 1877)
 Reductoderces araneosa Meyrick, 1914
 Reductoderces aucklandica Dugdale, 1971
 Reductoderces cawthronella Philpott, 1921
 Reductoderces fuscoflava Salmon and Bradley, 1956
 Reductoderces illustris Philpott, 1917
 Reductoderces microphanes Meyrick, 1888
 Rhathamictis nocturna Clarke, 1926
 Rhathamictis perspera Meyrick, 1924
 Scoriodyta conisalia Meyrick, 1888
 Scoriodyta dugdalei Haettenschwiler, 1989
 Scoriodyta patricki Haettenschwiler, 1989
 Scoriodyta rakautarensis Haettenschwiler, 1989
 Scoriodyta sereinae Haettenschwiler, 1989
 Scoriodyta suttonensis Haettenschwiler, 1989
 Scoriodyta virginella Haettenschwiler, 1989

Pterophoridae 
 Lantanophaga pusillidactyla (Lantana plume moth) (Walker, 1864)
 Platyptilia aelodes Meyrick, 1902
 Platyptilia campsiptera Meyrick, 1907
 Platyptilia carduidactyla (Artichoke plume moth) Riley, 1869
 Platyptilia deprivatalis Walker, 1864
 Platyptilia falcatalis (Brown plume moth) Walker, 1864
 Platyptilia heliastis Meyrick, 1885
 Platyptilia hokowhitalis Hudson, 1939
 Platyptilia isoterma Meyrick, 1909
 Platyptilia pulverulenta Philpott, 1923
 Platyptilia repletalis Walker, 1864
 Pterophorus furcatalis Walker, 1864
 Pterophorus innotatalis Walker, 1864
 Pterophorus monospilalis Walker, 1864
 Sphenarches caffer (Bottle gourd plume moth) (Zeller, 1852)
 Stenoptilia celidota Meyrick, 1885
 Stenoptilia charadrias Meyrick, 1885
 Stenoptilia epotis Meyrick, 1905
 Stenoptilia lithoxesta Meyrick, 1885
 Stenoptilia orites Meyrick, 1885
 Stenoptilia zophodactyla Duponchel, 1838

Pyralidae 
 Achroia grisella (Lesser wax moth) (Fabricius, 1794)
 Aglossa caprealis (Hübner, [1800-1809])
 Cadra cautella (Almond moth; Tropical warehouse moth) (Walker, 1863)
 Crocydopora cinigerella (Walker, 1866)
 Cryptoblabes gnidiella (Honeydew moth; Christmasberry moth) (Millière, 1867)
 Delogenes limodoxa Meyrick, 1918 
 Diasemia grammalis Doubleday in White and Doubleday, 1843
 Diasemiopsis ramburialis (Duponchel, 1834)
 Diplopseustis perieresalis (Walker, 1859)
 Dracaenura aegialitis Meyrick, 1910 
 Endotricha pyrosalis Guenee, 1854
 Ephestia elutella (Cacao moth; Tobacco moth; Warehouse moth) Hübner, 1796
 Ephestia kuehniella (Mediterranean flour moth; Indian flour moth; Mill moth) Zeller, 1879
 Eranistis pandora Meyrick, 1910 
 Etiella behrii (Zeller, 1848)
 Galleria mellonella (Greater wax moth; Honeycomb moth) (Linnaeus, 1758)
 Gauna aegusalis (Walker, 1859)
 Herpetogramma licarsisalis (Grass webworm; Tropical grass webworm) (Walker, 1859)
 Homoeosoma anaspila Meyrick, 1901
 Homoeosoma ischnomorpha (Mediterranean flour moth; Indian flour moth; Mill moth) Meyrick, 1931
 Hymenia recurvalis (Fabricius, 1775)
 Oligochroa oculiferella (Meyrick, 1879)
 Patagoniodes farinaria (Turner, 1904)
 Plodia interpunctella (Indian meal moth; Pantry moth) (Hübner, [1810-1813])
 Pyralis farinalis (Meal moth) Linnaeus, 1758
 Scoparia acharis Meyrick, 1885
 Scoparia albafascicula Salmon in Salmon and Bradley, 1956
 Scoparia animosa Meyrick, 1914
 Scoparia apheles Meyrick, 1885
 Scoparia asaleuta Meyrick, 1907
 Scoparia astragalota Meyrick, 1885
 Scoparia augastis Meyrick, 1907
 Scoparia autochroa Meyrick, 1907
 Scoparia autumna Philpott, 1927d
 Scoparia caesia Philpott, 1926
 Scoparia caliginosa Philpott, 1918
 Scoparia chalicodes Meyrick, 1885
 Scoparia cinefacta Philpott, 1926
 Scoparia claranota Howes, 1946
 Scoparia clavata Philpott, 1912
 Scoparia contexta Philpott, 1931
 Scoparia crepuscula Salmon, 1946
 Scoparia cyameuta Meyrick, 1885
 Scoparia declivis Philpott, 1918
 Scoparia diphtheralis Walker, 1866
 Scoparia dryphactis Meyrick, 1911
 Scoparia ejuncida Knaggs, 1867
 Scoparia encapna Meyrick, 1888
 Scoparia ergatis Meyrick, 1885
 Scoparia exilis Knaggs, 1867
 Scoparia falsa Philpott, 1924
 Scoparia famularis Philpott, 1930
 Scoparia fimbriata Philpott, 1917
 Scoparia fragosa Meyrick, 1910
 Scoparia fumata Philpott, 1915
 Scoparia gracilis Philpott, 1924
 Scoparia halopis Meyrick, 1909
 Scoparia harpalaea Meyrick, 1885
 Scoparia humilialis Hudson, 1950
 Scoparia illota Philpott, 1919
 Scoparia indistinctalis Walker, 1863
 Scoparia limatula Philpott, 1930
 Scoparia lychnophanes Meyrick, 1927
 Scoparia minusculalis Walker, 1866
 Scoparia molifera Meyrick, 1926
 Scoparia monochroma Salmon, 1946
 Scoparia niphospora Meyrick, 1885
 Scoparia nomeutis Meyrick, 1885
 Scoparia pallidula Philpott, 1928
 Scoparia panopla Meyrick, 1885
 Scoparia parachalca Meyrick, 1901
 Scoparia parca Philpott, 1928
 Scoparia parmifera Meyrick, 1909
 Scoparia pascoella Philpott, 1920
 Scoparia petrina Meyrick, 1885
 Scoparia phalerias Meyrick, 1905
 Scoparia pura Philpott, 1924
 Scoparia rotuella Felder and Rogenhofer, 1875
 Scoparia scripta Philpott, 1918
 Scoparia sideraspis Meyrick, 1905
 Scoparia sinuata Philpott, 1930
 Scoparia subita Philpott, 1912
 Scoparia sylvestris Clarke, 1926
 Scoparia tetracycla Meyrick, 1885
 Scoparia trapezophora Meyrick, 1885
 Scoparia triscelis Meyrick, 1909
 Scoparia tuicana Clarke, 1926
 Scoparia turneri Philpott, 1928
 Scoparia ustimacula Felder and Rogenhofer, 1875
 Scoparia valenternota Howes, 1946
 Scoparia vulpecula Meyrick, 1927
 Sporophyla oenospora (Meyrick, 1897)

Roeslerstammiidae 
 Dolichernis chloroleuca Meyrick, 1891 
 Vanicela disjunctella Walker, 1864

Saturniidae 
 Actias selene (Indian moon moth; Indian luna moth) (Hübner, 1807)
 Antheraea pernyi (Chinese (oak) tussah moth; Temperate tussah moth) (Guérin-Méneville, 1855)
 Caligula simla (Westwood, 1847)
 Hyalophora cecropia (Cecropia moth) (Linnaeus, 1758)
 Opodiphthera eucalypti (Emperor gum moth) (Scott, 1864)
 Samia cynthia (Ailanthus silkmoth) (Drury, 1773)

Scythrididae 
 Scythris epistrota Meyrick, 1889
 Scythris nigra Philpott, 1931
 Scythris niphozela Meyrick, 1931
 Scythris triatma Meyrick, 1935

Sesiidae 
 Synanthedon tipuliformis (Currant clearwing) (Clerck, 1759)

Sphingidae 
 Agrius convolvuli (Convolvulus hawk-moth) (Linnaeus, 1758)
 Cizara ardeniae (Coprosma hawk-moth) (Lewin, 1805)
 Daphnis placida placida Walker, 1856
 Hippotion celerio (Vine hawk-moth; Silver-striped hawk-moth) (Linnaeus, 1758)

Thyatiridae 
 Thyatira batis (Peach blossom) (Linnaeus, 1758)

Thyrididae 
 Morova subfasciata Walker, 1865

Tineidae 
 Amphixystis hapsimacha Meyrick, 1901
 Archyala culta Philpott, 1931
 Archyala lindsayi Philpott, 1927
 Archyala opulenta Philpott, 1926
 Archyala paraglypta Meyrick, 1889
 Archyala pentazyga Meyrick, 1915
 Archyala terranea Butler, 1879
 Astrogenes chrysograpta Meyrick, 1921
 Astrogenes insignata Philpott, 1930
 Bascantis sirenica Meyrick, 1914
 Crypsitricha agriopa Meyrick, 1888
 Crypsitricha generosa Philpott, 1926
 Crypsitricha mesotypa Meyrick, 1888
 Crypsitricha pharotoma Meyrick, 1888
 Crypsitricha roseata Meyrick, 1913
 Crypsitricha stereota Meyrick, 1914
 Dryadaula castanea Philpott, 1915
 Dryadaula myrrhina Meyrick, 1905
 Dryadaula pactolia Meyrick, 1901 
 Dryadaula terpsichorella (Dancing moth) (Busck, 1910)
 Endophthora omogramma Meyrick, 1888
 Endophthora pallacopis Meyrick, 1918
 Endophthora rubiginella Hudson, 1939
 Endophthora tylogramma Meyrick, 1924
 Erechthias acrodina Meyrick, 1912
 Erechthias charadrota Meyrick, 1880
 Erechthias chasmatias Meyrick, 1880
 Erechthias chionodira Meyrick, 1880
 Erechthias crypsimima Meyrick, 1920
 Erechthias decoranda Meyrick, 1925
 Erechthias exospila Meyrick, 1901
 Erechthias externella Walker, 1864
 Erechthias flavostriata Walsingham
 Erechthias fulguritella Walker, 1863
 Erechthias hemiclistra Meyrick, 1911
 Erechthias indicans Meyrick, 1923
 Erechthias lychnopa Meyrick, 1927
 Erechthias macrozyga Meyrick, 1916
 Erechthias stilbella Doubleday in White and Doubleday, 1843
 Erechthias terminella Walker, 1863
 Eschatotypa derogatella Walker, 1863
 Eschatotypa halosparta Meyrick, 1919
 Eschatotypa melichrysa Meyrick, 1880
 Eugennaea laquearia (Meyrick, 1914)
 Habrophila compseuta Meyrick, 1889
 Lindera tessellatella Blanchard, 1852 
 Lysiphragma epixyla Meyrick, 1888
 Lysiphragma howesii Quail, 1901
 Lysiphragma mixochlora Meyrick, 1888
 Lysiphragma argentaria Salmon, 1948
 Monopis argillacea Meyrick, 1893
 Monopis crocicapitella Clemens, 1859
 Monopis dimorphella Dugdale, 1971
 Monopis ethelella Newman, 1856
 Monopis ornithias Meyrick, 1888
 Monopis typhlopa Meyrick, 1925
 Nemapogon granella (European grain moth) (Linnaeus, 1758)
 Niditinea fuscella (Brown-dotted clothes moth) (Linnaeus, 1758)
 Opogona aurisquamosa Swezey, 1913
 Opogona comptella Walker, 1864
 Opogona omoscopa Meyrick, 1893
 Petasactis technica (Meyrick, 1888)
 Proterodesma byrsopola Meyrick, 1909
 Proterodesma chathamica Dugdale, 1971
 Proterodesma turbotti Salmon and Bradley, 1956
 Prothinodes grammocosma Meyrick, 1888
 Prothinodes lutata Meyrick, 1914
 Sagephora exsanguis Philpott, 1918
 Sagephora felix Meyrick, 1914
 Sagephora jocularis Philpott, 1926
 Sagephora phortegella Meyrick, 1888
 Sagephora steropastis Meyrick, 1891
 Sagephora subcarinata Meyrick, 1931
 Tephrosaria cimmeria (Meyrick, 1914)
 Thallostoma eurygrapha Meyrick, 1913
 Tinea accusatrix Meyrick, 1916
 Tinea aetherea Clarke, 1926
 Tinea argodelta Meyrick, 1915
 Tinea astraea Meyrick, 1911
 Tinea atmogramma Meyrick, 1927
 Tinea belonota Meyrick, 1888
 Tinea conferta Meyrick, 1914
 Tinea conspecta Philpott, 1931
 Tinea dicharacta Meyrick, 1911
 Tinea dividua Philpott, 1928
 Tinea dubiella Stainton, 1859
 Tinea fagicola Meyrick, 1921
 Tinea furcillata Philpott, 1930
 Tinea margaritis Meyrick, 1914
 Tinea mochlota Meyrick, 1888
 Tinea munita Meyrick, 1932
 Tinea pallescentella Stainton, 1851
 Tinea pellionella (Case-bearing clothes moth) Linnaeus, 1758 
 Tinea sphenocosma Meyrick, 1919
 Tinea texta Meyrick, 1931
 Tineola bisselliella (Common clothes moth; Webbing clothes moth, Clothing moth) (Hummel, 1823)
 Trichophaga tapetzella (Tapestry moth; Carpet moth) (Linnaeus, 1758)
 Trithamnora certella (Walker, 1863)

Tortricidae 
 Acleris comariana (Strawberry tortrix) Lienig and Zeller, 1846 
 Acroclita discariana Philpott, 1930
 Apoctena clarkei Philpott, 1930b
 Apoctena conditana Walker, 1863c
 Apoctena fastigata Philpott, 1916
 Apoctena flavescens Butler, 1877
 Apoctena orthocopa Meyrick, 1924b
 Apoctena orthropis Meyrick, 1901
 Apoctena persecta  Meyrick, 1914a
 Apoctena pictoriana  Felder and Rogenhofer, 1875
 Apoctena spatiosa  Philpott, 1923
 Apoctena syntona laqueorum Dugdale, 1971
 Apoctena syntona syntona  Meyrick, 1909
 Apoctena taipana  Felder and Rogenhofer, 1875
 Apoctena tigris  Philpott, 1914
 Argyroploce chlorosaris  Meyrick, 1914
 Ascerodes prochlora  Meyrick, 1905
 Bactra noteraula  Walsingham, 1907
 Bactra optanias  Meyrick, 1911
 Capua intractana  (Walker, 1869)
 Capua semiferana (Oak leafroller)  (Walker, 1863)
 Catamacta alopecana  Meyrick, 1885
 Catamacta gavisana  Walker, 1863
 Catamacta lotinana  Meyrick, 1883
 Catamacta rureana  Felder and Rogenhofer, 1875
 Cnephasia holorphna  Meyrick, 1911
 Cnephasia incessana  Walker, 1863
 Cnephasia jactatana (Black-lyre leafroller)  Walker, 1863
 Cnephasia latomana  Meyrick, 1885
 Cnephasia melanophaea  Meyrick, 1927
 Cnephasia microbathra  Meyrick, 1911
 Cnephasia ochnosema  Meyrick, 1936
 Cnephasia paterna  Philpott, 1926
 Crocidosema plebejana  Zeller, 1847 
 Cryptaspasma querula  (Meyrick, 1912) 
 Ctenopseustis filicis  Dugdale, 1990
 Ctenopseustis fraterna  Philpott, 1930
 Ctenopseustis herana (Brownheaded leafroller)  Felder and Rogenhofer, 1875
 Ctenopseustis obliquana (Brownheaded leafroller)  Walker, 1863
 Ctenopseustis servana  Walker, 1863
 Curvisacculus philpotti  Dugdale, 1978
 Curvisacculus triorthota  Meyrick, 1927
 Cydia pomonella (Codling moth)  (Linnaeus, 1759)
 Dipterina imbriferana  Meyrick, 1881
 Ecclitica hemiclista  Meyrick, 1905
 Ecclitica torogramma  Meyrick, 1897
 Epalxiphora axenana  Meyrick, 1881
 Epichorista abdita Philpott, 1924
 Epichorista allogama Meyrick, 1914
 Epichorista aspistana Meyrick, 1883
 Epichorista crypsidora Meyrick, 1909
 Epichorista elephantina Meyrick, 1885
 Epichorista emphanes Meyrick, 1901
 Epichorista eribola Meyrick, 1889
 Epichorista fraudulenta Philpott, 1928
 Epichorista hemionana Meyrick, 1883
 Epichorista lindsayi Philpott, 1928
 Epichorista mimica Philpott, 1930
 Epichorista siriana Meyrick, 1881
 Epichorista tenebrosa Philpott, 1917
 Epichorista zatrophana Meyrick, 1883
 Epiphyas postvittana (Light brown apple moth) (Walker, 1863)
 Ericodesma aerodana Meyrick, 1881
 Ericodesma argentosa Philpott, 1924
 Ericodesma cuneata Clarke, 1926
 Ericodesma melanosperma Meyrick, 1916
 Ericodesma scruposa Philpott, 1924
 Eurythecta curva Philpott, 1918
 Eurythecta eremana Meyrick, 1885
 Eurythecta leucothrinca Meyrick, 1931
 Eurythecta loxias Meyrick, 1888
 Eurythecta phaeoxyla Meyrick, 1938 
 Eurythecta robusta Butler, 1877 
 Eurythecta zelaea Meyrick, 1905
 Gelophaula aenea Butler, 1877
 Gelophaula aridella Clarke, 1934
 Gelophaula lychnophanes Meyrick, 1916
 Gelophaula palliata Philpott, 1914
 Gelophaula praecipitalis Meyrick, 1934
 Gelophaula siraea Meyrick, 1885
 Gelophaula tributaria Philpott, 1913
 Gelophaula trisulca Meyrick, 1916
 Gelophaula vana Philpott, 1928
 Grapholita molesta (Oriental fruit moth; Peach moth) (Busck in Quaintance and Wood, 1916)
 Harmologa amplexana Zeller, 1875
 Harmologa columella Meyrick, 1927
 Harmologa festiva Philpott, 1915
 Harmologa oblongana Walker, 1863
 Harmologa petrias Meyrick, 1901
 Harmologa pontifica Meyrick, 1911
 Harmologa reticularis Philpott, 1915
 Harmologa sanguinea Philpott, 1915
 Harmologa scoliastis Meyrick, 1907
 Harmologa sisyrana Meyrick, 1883
 Harmologa speciosa Philpott, 1927
 Harmologa toroterma Hudson, 1925
 Hendecasticha aethaliana Meyrick, 1881
 Leucotenes coprosmae (Dugdale, 1990)
 Lopharcha insolita (Dugdale, 1966)
 Maoritenes cyclobathra Meyrick, 1907
 Maoritenes modesta Philpott, 1930
 Merophyas leucaniana Walker, 1863
 Merophyas paraloxa Meyrick, 1907
 Ochetarcha miraculosa (Meyrick, 1917)
 Parienia mochlophorana (Meyrick, 1883)
 Philocryptica polypodii (Watt, 1921)
 Planotortrix avicenniae Dugdale, 1990
 Planotortrix excessana (Greenheaded leafroller) Walker, 1863
 Planotortrix flammea Salmon, 1956
 Planotortrix notophaea Turner, 1926
 Planotortrix octo Dugdale, 1990
 Planotortrix octoides Dugdale, 1990
 Planotortrix puffini Dugdale, 1990
 Polychrosis meliscia Meyrick, 1910
 Prothelymna antiquana Walker, 1863
 Prothelymna niphostrota Meyrick, 1907
 Protithona fugitivana Meyrick, 1883
 Protithona potamias Meyrick, 1909
 Pyrgotis arcuata Philpott, 1915
 Pyrgotis calligypsa Meyrick, 1926
 Pyrgotis chrysomela Meyrick, 1914
 Pyrgotis consentiens Philpott, 1916
 Pyrgotis eudorana Meyrick, 1885
 Pyrgotis humilis Philpott, 1930
 Pyrgotis plagiatana Walker, 1863
 Pyrgotis plinthoglypta Meyrick, 1892
 Pyrgotis pyramidias Meyrick, 1901
 Pyrgotis transfixa Meyrick, 1924
 Pyrgotis zygiana Meyrick, 1883
 Sorensenata agilitata Salmon and Bradley, 1956
 Strepsicrates charopa Meyrick, 1888
 Strepsicrates dolopaea Meyrick, 1905
 Strepsicrates ejectana Walker, 1863
 Strepsicrates emplasta Meyrick, 1901
 Strepsicrates infensa Meyrick, 1911
 Strepsicrates macropetana (Eucalyptus leafroller) Meyrick, 1881
 Strepsicrates melanotreta Meyrick, 1910
 Strepsicrates parthenia Meyrick, 1888
 Strepsicrates sideritis Meyrick, 1905
 Strepsicrates zopherana Meyrick, 1881
 Tortrix antichroa Meyrick, 1919
 Tortrix demiana Meyrick, 1883
 Tortrix fervida Meyrick, 1901
 Tortrix incendaria Meyrick, 1923
 Tortrix molybditis Meyrick, 1907
 Tortrix sphenias Meyrick, 1909
 Tortrix zestodes Meyrick, 1924

Yponomeutidae 
 Argyresthia eugeniella (Guava moth) Busck, 1917
 Prays nephelomima (Citrus flower moth) Meyrick, 1907
 Zelleria copidota Meyrick, 1889
 Zelleria maculata Philpott, 1930
 Zelleria porphyraula Meyrick, 1927
 Zelleria rorida Philpott, 1918
 Zelleria sphenota Meyrick, 1889

См. также 

 Список видов муравьёв Новой Зеландии

Примечания

Литература

Ссылки 
 Te Ara — the Encyclopedia of New Zealand — Butterflies and moths
 New Zealand Entomological Society
 Monarch Butterfly NZ Trust
 New Zealand Lepidoptera

Чеш
Новой